

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Nieborów – część miasta Stąporków
 Nieborów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów

Inne 
 Nieborów – gmina wiejska
 Nieborów – sołectwo w gminie Hyżne

Zobacz też 
 Nieborów Mały
 Nieborów Wielki